La dama e l'avventuriero (Mr. Lucky) – film statunitense del 1943 diretto da H.C. Potter.
Mr. Lucky – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1959 al 1960.
Mr. Lucky – album di Chris Isaak.
Mr. Lucky – album di John Lee Hooker.